Carver peut désigner :

Patronyme

 George Washington Carver (1864 ou 1865-1943), botaniste et agronome américain ;
 Harry Carver (1890-1977), mathématicien américain ;
 James Carver (1969- ), homme politique britannique ;
 Jonathan Carver (1710-1780), explorateur américain
 Kathryn Carver (1899-1947), actrice américaine du cinéma muet ;
 Lynne Carver (1916-1955), actrice américaine ; 
  (1812–1910), colon américain ;
 Raymond Carver (1938-1988), écrivain américain ;
 Robert Carver, compositeur écossais du  ;
 Sonora Webster Carver (1904-2003), plongeuse à cheval américaine ;
 Steve Carver (1945-2021), réalisateur américain ;
 Wayman Carver (?), musicien de jazz ;
  (1851-1927), homme d'affaires américain.

Personnages de fiction
 Abe Carver, personnage du soap-opéra américain Des jours et des vies.
 Jack Carver, héros de la série de jeux vidéo de tir à la première personne Far Cry.

Toponyme

 Carver, ville du Comté de Plymouth (Massachusetts) dans le Massachusetts ;
 Carver, ville du Minnesota ;
 , localité de l'Oregon.

Titre

 La Famille Carver, série télévisée américaine (2004-2005) ;

Divers
 Le George Washington Carver National Monument, monument national américain qui préserve la maison de George Washington Carver, la maison de  et le Carver cemetery.
Homonymie de monument
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais